Сермю́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Ліможа, 50 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сермюр на сайті французького Національного інституту географії
 Сермюр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сермюр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сермюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сермюр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез